EHF Liga Mistrzów 2009/2010 – 50. edycja Ligi Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 40 zespołów: 16 drużyn grało w kwalifikacjach o rozstawienie w grupach, w tym Vive Targi Kielce. W fazie zasadniczej uczestniczyły 24 drużyny, podzielone na 4 grup po 6 zespoły. W tym sezonie Polskę reprezentowało Vive Targi Kielce.
Ligę Mistrzów zdobyła drużyna THW Kiel.

Uczestnicy 
  Bosna BH Gas Sarajewo
  Croatia Osiguranje Zagrzeb
  FCK Håndbold
  KIF Kolding
  BM Ciudad Real
  Pevafersa Valladolid
  FC Barcelona Borges
  Reale Ademar
  Montpellier HB
  Chambéry Savoie HB
  HSV Hamburg
  THW Kiel
  Rhein-Neckar Löwen
  PAOK Saloniki
  SC Pick Szeged
  MKB Veszprém KC
  Vardar PRO Skopje
  Fyllingen Handball
  Vive Targi Kielce
  HCM Konstanca
  Alingsas HK
  RK Gorenje Velenje
  Czechowskie Niedźwiedzie
  GC Amicitia Zurych

Faza grupowa

Grupa A

Tabela

1 Kolejka 
30 września 2009

3 października 2009

4 października 2009

2 Kolejka 
8 października 2009

10 października 2009

11 października 2009

3 Kolejka 
15 października 2009

17 października 2009

18 października 2009

4 Kolejka 
4 listopada 2009

8 listopada 2009

5 Kolejka 
11 listopada 2009

15 listopada 2009

6 Kolejka 
19 listopada 2009

21 listopada 2009

22 listopada 2009

7 Kolejka 
10 lutego 2010

11 lutego 2010

8 Kolejka 
17 lutego 2010

20 lutego 2010

9 Kolejka 
25 lutego 2010

27 lutego 2010

10 Kolejka 
3 marca 2010

7 marca 2010

Grupa B

Tabela

1 Kolejka 
3 października 2009

4 października 2009

2 Kolejka 
8 października 2009

11 października 2009

3 Kolejka 
17 października 2009

18 października 2009

4 Kolejka 
5 listopada 2009

7 listopada 2009

5 Kolejka 
11 listopada 2009

14 listopada 2009

6 Kolejka 
19 listopada 2009

21 listopada 2009

22 listopada 2009

7 Kolejka 
13 lutego 2010

8 Kolejka 
17 lutego 2010

21 lutego 2010

9 Kolejka 
27 lutego 2010

28 lutego 2010

10 Kolejka 
6 marca 2010

Grupa C

Tabela

1 Kolejka 
3 października 2009

2 Kolejka 
7 października 2009

11 października 2009

3 Kolejka 
17 października 2009

18 października 2009

4 Kolejka 
7 listopada 2009

8 listopada 2009

5 Kolejka 
14 listopada 2009

15 listopada 2009

6 Kolejka 
21 listopada 2009

22 listopada 2009

7 Kolejka 
11 lutego 2010

13 lutego 2010

8 Kolejka 
20 lutego 2010

21 lutego 2010

9 Kolejka 
27 lutego 2010

28 lutego 2010

10 Kolejka 
6 marca 2010

7 marca 2010

Grupa D

Tabela

1 Kolejka 
3 października 2009

4 października 2009

2 Kolejka 
10 października 2009

11 października 2009

3 Kolejka 
17 października 2009

4 Kolejka 
7 listopada 2009

5 Kolejka 
11 listopada 2009

14 listopada 2009

15 listopada 2009

6 Kolejka 
21 listopada 2009

22 listopada 2009

7 Kolejka 
13 lutego 2010

14 lutego 2010

8 Kolejka 
20 lutego 2010

21 lutego 2010

9 Kolejka 
27 lutego 2010

28 lutego 2010

10 Kolejka 
6 marca 2010

7 marca 2010

1/8 finału 
W tej rundzie rywalizowało 16 drużyn, po cztery z każdej grupy. Vive Targi Kielce przeszły do tej rundy zajmując 3 miejsce w tabeli, dwumecz rozegrały z HSV Hamburg.

Pierwsze mecze 
24-28 marca 2010

Rewanże 
31 marca-4 kwietnia 2010

stan meczu: 54-49 dla Montpellier HB

stan meczu: 67-54 dla BM Ciudad Real

stan meczu: 62-54 dla THW Kiel

stan meczu: 54-49 dla MKB Veszprém KC

stan meczu: 69-59 dla FC Barcelona Borges

stan meczu: 57-54 dla HSV Hamburg

stan meczu: 67-62 dla Rhein-Neckar Löwen

stan meczu: 66-61 dla Czechowskich Niedźwiedzi

1/4 finału 
W tej rundzie rywalizuje 8 drużyn, które wygrały dwumecze w 1/8 finału.

Pierwszy ćwierćfinał

Dwumecz 
25 kwietnia 2010

2 maja 2010

stan meczu: 57-53 dla BM Ciudad Real

Drugi ćwierćfinał

Dwumecz 
25 kwietnia 2010

2 maja 2010

stan meczu: 60-58 dla THW Kiel

Trzeci ćwierćfinał

Dwumecz 
28 kwietnia 2010

1 maja 2010

stan meczu: 64-63 dla Czechowskich Niedźwiedzi

Czwarty ćwierćfinał

Dwumecz 
25 kwietnia 2010

1 maja 2010

stan meczu: 67-60 dla FC Barcelony Borges

Final Four 
Turniej finałowy Ligi Mistrzów odbył się w dniach 29-30 maja w Kolonii, Lanxess Arenie.
W Final Four Ligi Mistrzów udział wzięli:
  THW Kiel
  FC Barcelona Borges
  BM Ciudad Real
  Czechowskie Niedźwiedzie

Losowanie par półfinałowych Final Four odbyło 4 maja 2010 r. w Kolonii.

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych
 EHF Liga Mistrzów 2008/2009
 EHF Liga Mistrzów 2007/2008

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Ligi Mistrzów 

2009 w piłce ręcznej
2010 w piłce ręcznej
Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych
2009 w Europie
2010 w Europie